Шампейн (округ, Іллінойс)
 Шампейн (округ, Огайо)